Charles Scribner este numele mai multor membri ai unei familii de editori din New York asociate companiei Charles Scribner's Sons:

 Charles Scribner I (1821–1871)
 Charles Scribner II (1854–1930)
 Charles Scribner III (1890–1952)
  (1921–1995)